Municipio de Normania puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Normania (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Normania (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.